Příjmení Bořuta, přechýleně Bořutová, nosí více osobností:

 Antonín Bořuta (* 1988), český lední hokejista
 Jaroslav Bořuta (1934–1998), český lední hokejista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení